Piore ist der Familienname von:
 Emanuel Piore (1908–2000), weißrussisch-US-amerikanischer Physiker

Sonstiges:
 Piore Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika